Shaoxing steht für folgende geographische Objekte:

 Shaoxing, eine bezirksfreie Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Shaoxing (Kreis), ein ehemaliger Kreis der bezirksfreien Stadt Shaoxing

Shaoxing steht auch für:
 Shaoxing-Reiswein, einen Reiswein aus der Stadt Shaoxing
 die Regierungsperiode von 1131 bis 1162 des zehnten Kaisers der Song-Dynastie, Song Gaozong
 Shaoxing-Oper, Transkription der Yueju-Oper, einer chinesischen Lokaloper auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Volksrepublik China